Поркуян Валерій Семенович (нар. 4 жовтня 1944, Кіровоград) — радянський і український футбольний тренер.
 Поркуян Ольга Вікторівна — д.т.н., профессор, ректор Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.